Il doppio del torneo di tennis Mendoza Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Donald Johnson e Jack Waite che hanno battuto in finale Márcio Carlsson e Gustavo Kuerten 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Donald Johnson /  Jack Waite (Campioni)
 Patricio Arnold /  Daniel Orsanic (semifinali)

 Jordi Arrese /  Jose-Antonio Conde (quarti di finale)
 Otavio Della /  Marcelo Saliola (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mendoza Challenger 1995